Bäumker bezeichnet:
 Adolf Baeumker (1891–1976), Luftfahrtforscher
 Clemens Bäumker (1853–1924), Philosophiehistoriker 
 Wilhelm Bäumker (1842–1905), Dr. theol. h. c., Theologe und Hymnologe